Décroissance steht für:

 Décroissance, wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Konzept, siehe Serge Latouche #Décroissance
 Décroissance, soziale Bewegung in Frankreich, siehe wachstumskritische Bewegung
 Parti pour la décroissance, Kleinpartei in Frankreich
 Liste Europe décroissance, Listenvereinigung in Frankreich, siehe Europawahl in Frankreich 2009 
 La décroissance, wirtschaftswissenschaftliches Werk (1979), siehe Nicholas Georgescu-Roegen #Thermodynamik und Wirtschaftswissenschaften
 La Décroissance, Monatszeitschrift im Umfeld von Serge Latouche (ab 2002)